Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2020 – 54. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się w dniach 4 stycznia 2020 roku w niemieckim Winterbergu (czwórki mężczyzn) oraz 14-16 lutego 2020 roku w łotewskiej Siguldzie (dwójki kobiet i mężczyzn). Na mistrzostwach zostały rozegrane trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2019/2020.

Wyniki

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Europy w bobslejach
2020 w Niemczech
Bobsleje w Niemczech
2020 w bobslejach
2020 na Łotwie
Sport w Winterbergu